Agabus fuscipennis — вид жуков-плавунцов подсемейства Agabinae.

Описание 
Жуки длиной 9-10 мм. Киль отростка переднегруди высокий. Переднеспинка широкоокаймлённая.

Распространение 
Распространён в Палеарктике и Неарктике. В Европе встречается в следующих странах: Австрия, Белоруссия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Италия, Калининград, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Сардиния, Сицилия, Словакия, Швеция и Украина.

Подвиды 
 Agabus fuscipennis fuscipennis (Paykull, 1798)
 Agabus fuscipennis ontarionis Fall, 1922

Примечания 

Гребцы
Животные, описанные в 1798 году
Насекомые Евразии
Насекомые Северной Америки